Młynarze est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Młynarze, dans le powiat de Maków
 du village de Młynarze, chef-lieu de cette gmina
 du village de Młynarze, dans le powiat de Wyszków